Die Saison 1996/97 war die 5. Spielzeit der Verbandsliga Berlin und die dritte Saison als fünfthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Den Staffelsieg holte sich der SV Tasmania Berlin, verstärkt u. a. durch die Ex-Profis Ulrich Borowka und Thomas Remark, der damit in die Oberliga Nordost aufstieg. Erstmals holte sich somit ein Aufsteiger den Titel.

Tabelle

Quelle 
 

Fußballsaison 1996/97
1996